Batschenga (ou Batchenga, Batsenga) peut désigner :
 Batchenga, une commune du Cameroun dans le département de la Lekié ;
 les Batschenga, une population du Cameroun ;
 le batschenga (ou tuki), une langue bantoue parlée au Cameroun.